2112 – czwarty album studyjny kanadyjskiej grupy progresywnej Rush.
 (2112) Ulyanov – planetoida z pasa głównego asteroid.
 NGC 2112 – gromada otwarta, znajdująca się w gwiazdozbiorze Oriona.